Krige ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Krige (* 1954), südafrikanische Schauspielerin
 Corné Krige (* 1975), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Danie G. Krige (1919–2013), südafrikanischer Geostatistiker
 Eileen Jensen Krige (1905–1995), südafrikanische Sozialanthropologin
 John Krige (* 1941), südafrikanischer Wissenschaftshistoriker
 Uys Krige (1910–1987), südafrikanischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Kriege